Кумрук () — племя в составе табынской группы башкир.

Этническая история 
Происхождение племени кумрук связано с древними тюрками Южной Сибири.

В XIII—XIV вв. примерно в одно время с табынцами, произошло переселение кумрукцев в Башкортостан. Согласно их преданиям, переселение «с иргизских степей» (имеется в виду река Иргиз в северном Приаралье) с «большой войной», которая там развернулась между ханами Ак-Орды.

Кумрукцы расселились в бассейне реки Инзер, где смешались с соседними кудейскими родами.

Анализ Y-ДНК 

Анализ Y-ДНК выявил у некоторых представителей племени кумрук гаплогруппу I2.

Расселение 
Долгое время вотчинные земли племени кумрук находились в составе табынских волостей.

В 1700 году Кумрык-Табынская волость стала самостоятельной, выделившись из Курпеч-Табынской волости: «с оного по себе собственно сами начали было именоваться кумрук-табынцами..»

В 1731 году кумрык-табынские башкиры свои земли в количестве 53814 десятин разделили между тремя тюбами (подразделениями волости): Бякриш, Улуман и Миняюс.

Всего на территории Кумрык-Табынской волости в XVIII веке было всего 10 деревень — Абзаново, Айтмембетово, Азово, Гайфуллинское, Тимербаево, Узунларово, Тавакачево, Тереклы, Яксаново. В 1798—1865 гг. эти деревни вошли в состав 7-го башкирского кантона.

Деревни Кумрык-Табынской волости в административном отношении находились в составе Стерлитамакского уезда Уфимской провинции, затем Оренбургской губернии, а с 1865 года — Уфимской губернии. С 20 августа 1930 года они вошли в состав Архангельский район Башкортостана.

Жители волости занимались скотоводством, пчеловодством, частично хлебопашеством. Многие кумрык-табынцы, не занимающиеся земледелием, заготовляли золу для поташного завода, перевозили медную руду на Архангельский завод и шадрик и поташ в Уфу.

По материалам XVIII века д. Абзаново при р. Инзер основана старшиной Кумрык-Табынской волости Якшембетом Урасовым. Он известен тем, что в 1760 году сообщил Оренбургскому горному начальству об открытии нефтяного месторождения на территории вотчины.

Примечания

Литература 
 Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. М., Наука, 1974.
 Янгузин Р. З. Башкирские племена. Уфа: Китап, 1992.

Ссылки 
 Статья в Энциклопедии Башкортостана
 Статья в Башкортостан: Краткая энциклопедия

Башкирские племена